Щаве́ль (Rumex),  квасо́к,  квасе́ць — рід одно-, двох- та багаторічних трав'янистих рослин родини гречкових, порядку гвоздикоцвітих. Близько 200 видів, у тому числі 25 видів в Україні.

Будова 
Рослини роду стоячі, з довгими коренями, коренева система стрижнева. М'ясисті або шкірясті листки утворюють базальну розетку біля кореня. Базальні листки можуть відрізнятися від листків, що оточують суцвіття. Прилистки є або відсутні. Листкова пластинка суцільна або з виїмками по краю.

Квітки малопомітні, розташовані схожими на мутовки групами над листками, переважно двостатеві. Плід — сім'янка.

Поширення та середовище існування 
Звичайні види, поширені на кислих ґрунтах, переважно в північній півкулі, але їх було інтродуковано майже у всі природні зони. Багато видів є бур'янами, проте деякі (особливо, щавель кислий (R. acetosa)) вживаються для приготування страв, особливо супів та салатів.

На щавлях живляться личинки деяких видів метеликів.

Практичне використання

Історія культивування 
Перша згадка про цю рослину як овочеву культуру сягає XII століття (Франція). На наших теренах впродовж тривалого часу він вважався бур'яном і для харчових цілей не використовувався.

Лише в XX столітті він став поширеною городньою культурою. З більш аніж 200 видів щавлю загалом, лише кілька його різновидів вирощують для харчових та лікувальних цілей. Більшість видів залишаються бур'янами.

Деякі види, наприклад, щавель кислий (R. acetosa), введено в культуру як городину. В Україні культивують такі сорти щавлю:
 широколистий,
 бельвільський,
 одеський.

У медицині 
Настої і екстракти з кореневища щавля кінського (R. confertus) та деяких інших видів використовують у медицині.

У харчуванні 
Листя кисле на смак і використовується для зелених борщів, юшок, холодників. Щоб зменшити кислотність страв додають листя кропиви глухої, щириці, лободи білої, латуку, лутиги. Молоді листки та ніжні стебла збирають до початку цвітіння щавлю.

У Північній Європі щавель кучерявий (Rumex crispus) розводять як культурну рослину, вживаючи для харчу не лише листя, але й молоде коріння. З вареного листя роблять пюре і консервують. Так воно може зберігатися кілька років, не втрачаючи смакових та поживних якостей. Нерідко консервують про запас щавлеве листя цілим.

У Білорусі з щавлю готують холодник.

З листя щавлю можна готувати кисіль та квас.

Споживча цінність 

Харчова цінність щавлю (у розрахунку на 100 грам)

Галерея

Види 

 Rumex acetosa — щавель кислий
 Rumex acetosella — щавель горобиний
 Rumex x acutus
 Rumex albescens
 Rumex x alexidis
 Rumex arifolius
 Rumex alpinus — щавель альпійський
 Rumex altissimus
 Rumex andinus
 Rumex angiocarpus
 Rumex aquaticus — щавель водяний L.
 Rumex aquaticus x longifolius
 Rumex aquitanicus
 Rumex arcticus
 Rumex azoricus
 Rumex balcanicus
 Rumex beringensis
 Rumex brownei
 Rumex brownii
 Rumex bucephalophorus
 Rumex chrysocarpus
 Rumex confertus Willd. — щавель кінський
 Rumex x confusus
 Rumex conglomeratus
 Rumex costaricensis
 Rumex crispus
 Rumex cristatus
 Rumex crystallinus
 Rumex densiflorus
 Rumex dentatus
 Rumex diclinis
 Rumex digynus
 Rumex dimidiatus
 Rumex dimorphophyllus
 Rumex x dissimilis
 Rumex x dobrogensis
 Rumex x dolosus
 Rumex dregeanus
 Rumex drobovii
 Rumex drummondii
 Rumex × dufftii
 Rumex dumosiformis
 Rumex dumosus
 Rumex × dumulosus
 Rumex durispissimus
 Rumex ecklonianus
 Rumex ecuadoriensis
 Rumex elbrusensis
 Rumex ellenbeckii
 Rumex engelmanni
 Rumex ephedroides
 Rumex erosus
 Rumex x erubescens
 Rumex erythrocarpus
 Rumex esquirolii
 Rumex euxinus
 Rumex evenkiensis
 Rumex x exspectatus
 Rumex x fallacinus
 Rumex fascicularis
 Rumex fascilobus
 Rumex fimbriatus
 Rumex x finitimus
 Rumex flexicaulis
 Rumex flexuosiformis
 Rumex flexuosus
 Rumex foliosus
 Rumex fontano-paludosus
 Rumex foveolatus
 Rumex x franktonis
 Rumex fraternus
 Rumex fringillimontanus
 Rumex frutescens
 Rumex fueginus
 Rumex gamsii
 Rumex gangotrianus
 Rumex gieshueblensis
 Rumex giganteus
 Rumex ginii
 Rumex gmelini
 Rumex gmelinii var. latus
 Rumex gombae
 Rumex gracilescens
 Rumex gracilipes
 Rumex graminifolius
 Rumex granulosus
 Rumex x griffithii
 Rumex x grintzescui
 Rumex gussonii
 Rumex x gusuleacii
 Rumex hadmocarpus
 Rumex halophilus
 Rumex hararensis
 Rumex hasslerianus
 Rumex hastatulus
 Rumex hastatus
 Rumex hayekii
 Rumex hazslinszkyanus
 Rumex x heimerlii
 Rumex hellenicus
 Rumex henrardi
 Rumex hesperius
 Rumex × heteranthos
 Rumex heterophylus
 Rumex hexagynus
 Rumex hippiatricus
 Rumex hirsutus
 Rumex horizontalis
 Rumex hoschedei
 Rumex hostilis
 Rumex hultenii
 Rumex hungaricus
 Rumex x hybridus
 Rumex hydrolapathum
 Rumex hymenosepalus
 Rumex x impurus
 Rumex inconspicuus
 Rumex integer
 Rumex integrifolia
 Rumex x intercedens
 Rumex intermedius
 Rumex interruptus
 Rumex x inundatus
 Rumex iseriensis
 Rumex jacutensis
 Rumex japonicus
 Rumex x johannis-moorei
 Rumex kamtshadalus
 Rumex kaschgaricus
 Rumex x kaschmirianus
 Rumex kerneri
 Rumex khekii
 Rumex x khorasanicus
 Rumex x knafii
 Rumex komarovii
 Rumex krausei
 Rumex lachanus
 Rumex lacustris
 Rumex lanceolatus
 Rumex langloisii
 Rumex lanuginosus
 Rumex lapponicus
 Rumex lanuginosus
 Rumex latifolius
 Rumex lativalvis
 Rumex leptocaulis
 Rumex leptophyllus
 Rumex limoniastrum
 Rumex linearis
 Rumex x lingulatus
 Rumex litoralis
 Rumex lonaczewskii
 Rumex longifolius
 Rumex longisetus
 Rumex lorentzianus
 Rumex x lousleyi
 Rumex ludovicianus
 Rumex lugdunensis
 Rumex lunaria
 Rumex luxurians
 Rumex x lycheanus
 Rumex maderensis
 Rumex magellanicus
 Rumex maritimus
 Rumex marschallianus
 Rumex maximus
 Rumex megalophyllus
 Rumex meyeri
 Rumex × mezei
 Rumex microcarpus
 Rumex microdon
 Rumex x mirabilis
 Rumex mixtus
 Rumex moedlingensis
 Rumex x monistrolensis
 Rumex montanus
 Rumex monticola
 Rumex muelleri
 Rumex x munshii
 Rumex muretii
 Rumex muricatus
 Rumex x nankingensis
 Rumex natalensis
 Rumex neglectus
 Rumex nematopodus
 Rumex nemorosus
 Rumex nepalensis
 Rumex nervosus
 Rumex nevadensis
 Rumex nigricans
 Rumex nikkoensis
 Rumex nivalis
 Rumex oblongifolius
 Rumex obovatus Danser — Tropical Dock
 Rumex obtusifolius
 Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius
 Rumex occidentalis
 Rumex occidentalis var. perplexus
 Rumex occultans
 Rumex ochotensis
 Rumex orbiculatus
 Rumex orientalis
 Rumex orthoneurus
 Rumex x oryzetorum
 Rumex osswaldii
 Rumex oxysepalus
 Rumex x pakistanicus
 Rumex pallidus
 Rumex palustris
 Rumex x palustroides
 Rumex pamiricus
 Rumex x pannonicus
 Rumex papilio
 Rumex paraguayensis
 Rumex patagonicus
 Rumex patientia
 Rumex paucifolius
 Rumex peisonis
 Rumex peregrinus
 Rumex persicaris
 Rumex peruanus
 Rumex pictus
 Rumex pilatensis
 Rumex planivalvis
 Rumex polycarpus
 Rumex polygamus
 Rumex polyklonos
 Rumex polyrrhizus
 Rumex ponticus
 Rumex popovii
 Rumex praecox
 Rumex pratensis
 Rumex procerus
 Rumex x promiscuus
 Rumex x propinquus
 Rumex protractus
 Rumex pseudonatronatus
 Rumex x pseudopulcher
 Rumex pseudoscutatus
 Rumex pseudoxyria
 Rumex pulcher
 Rumex quarrei
 Rumex raulini
 Rumex rechingerianus
 Rumex rectinervius
 Rumex recurvatus
 Rumex x rhaeticus
 Rumex rhodesius
 Rumex x romanicus
 Rumex romassa
 Rumex x rosemurphyae
 Rumex roseus
 Rumex rossicus
 Rumex rothschildianus
 Rumex rupestris
 Rumex ruwenzoriensis
 Rumex sagittatus
 Rumex x sagorski
 Rumex salicetorum
 Rumex salicifolius
 Rumex salinus
 Rumex samuelssoni
 Rumex sanguineus L. — Wood Dock, Redvein Dock
 Rumex sanninensis
 Rumex schimperi
 Rumex schischkinii
 Rumex x schmidtii
 Rumex x schreberi
 Rumex x schultzei
 Rumex scutatus
 Rumex sellowianus
 Rumex semigraecus
 Rumex shultzii
 Rumex sibiricus
 Rumex similans
 Rumex x similatus
 Rumex simonkaianus
 Rumex simpliciflorus
 Rumex sinuatus
 Rumex x skofitzi
 Rumex skottsbergii
 Rumex songaricus
 Rumex x sorkhabadensis
 Rumex spathulatus
 Rumex spiralis
 Rumex spurius
 Rumex stenoglottis
 Rumex stenophyllus
 Rumex subalpinus
 Rumex subarcticus
 Rumex x subdubius
 Rumex subrotundus
 Rumex subtrilobus
 Rumex subvirescens
 Rumex suffruticosus
 Rumex suzukianus
 Rumex sylvaticus
 Rumex sylvestris — щавель лісовий
 Rumex x talaricus
 Rumex tenax
 Rumex tenellus
 Rumex thyrsiflorus
 Rumex thyrsoides
 Rumex tianschanicus
 Rumex tibeticus
 Rumex tingitanus
 Rumex tmoleus
 Rumex toepffieri
 Rumex tolimensis
 Rumex tomentellus
 Rumex × transbaicalicus
 Rumex triangularis
 Rumex triangulivalvis
 Rumex trifidus
 Rumex trinervius
 Rumex tuberosus
 Rumex tunetanus
 Rumex turcestanicus
 Rumex ucranicus
 Rumex x ujskensis
 Rumex x uludaghensis
 Rumex uncinulatus
 Rumex undulatus
 Rumex ursinus
 Rumex uruguayensis
 Rumex ussuriensis
 Rumex usticanus
 Rumex utahensis
 Rumex venosus
 Rumex verrietianus
 Rumex verticillatus
 Rumex vesceritensis
 Rumex vesicarius
 Rumex violascens
 Rumex wachteri
 Rumex x weberi
 Rumex × wildtianus
 Rumex woodii
 Rumex woodsii
 Rumex x wrightii
 Rumex × xenogenus
 Rumex yezoensis
 Rumex yungningensis
 Rumex zsakii
</div>

Див. також 
 Квасениця звичайна
 Очиток їдкий

Примітки

Джерела 
 
 Определитель высших растений Украины. Киев: Фитосоциоцентр, 1999.
 ЩАВЕЛЬ  //Фармацевтична енциклопедія
 Щавель

Посилання 
 
 

Щавель
Роди квіткових
Харчові рослини
Дикі їстівні рослини України